Myzostoma fissum är en ringmaskart som beskrevs av Graff 1884. Myzostoma fissum ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
fissum